Jan (Maksymowicz) (1651-1715) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Konstantin Maksymowicz (1849-1917) – generał-gubernator warszawski i dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 Teodor Maksymowicz (1902-1983) – duchowny zielonoświątkowy
 Witold Maksymowicz (1931-2011) – duchowny prawosławny
 Wojciech Maksymowicz (ur. 1955) – polski neurochirurg, były minister zdrowia